Die De Er Le Cup Chinese 8-Ball World Championship 2015 war ein Poolbillardturnier, das vom 24. Januar bis 2. Februar 2015 im First High School Stadium in Yushan in der chinesischen Provinz Jiangxi stattfand. Gespielt wurde die Disziplin Chinese 8-Ball, also 8-Ball auf einem 9-Fuß-Snookertisch.

Bei den Herren gewann der Engländer Darren Appleton das Finale gegen seinen Landsmann Mark Selby mit 21:19. Der Chinese Liu Haitao belegte den dritten Platz, vor seinem Landsmann Chu Bingjie. Siegerin des Damenturniers wurde die Chinesin Bai Ge durch einen 17:13-Sieg im Finale gegen Zhang Xiaotong. Yu Han kam auf den dritten Platz, Allison Fisher auf den vierten Platz.

Preisgeld

Herren

Damen

Weblinks 
 Chinese 8-Ball World Championship 2015 auf der Website der World Pool-Billiard Association
 Chinese 8-Ball World Championship 2015 auf azbilliards.com

Quellen 

Poolbillardturnier
Poolbillardveranstaltung 2015
Sport (Jiangxi)
Billardturnier in der Volksrepublik China